Pauschalierung ist ein Begriff aus dem Steuerrecht

 im Bereich der Umsatzsteuer die Vorsteuerpauschale
 im Bereich der Lohnsteuer die Lohnsteuerpauschalierung
 im Bereich der Einkommensteuer die Gewinnpauschalierung und die Pauschalierung der Überschüsse (z. B. § 17 (ö)EStG)